3 miejscowości w Polsce 
 Cekanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza 
 Cekanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Mazowiecki
 Cekanów – kolonia w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Mazowiecki